Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1934 je četrto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 15. in 17. februarjem 1934 v St. Moritzu, Švica, v treh disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 
 Heinz Schiller: Die FIS-Rennen in St. Moritz 15./17. Februar 1934. In: Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Club. Band 3, No. 8, 1934. S. 103–112.

1934
1934 v športu
Športne prireditve v Švici
Šport v St. Moritzu